Centralhotellet kan avse:

Centralhotellet, Gävle
Centralhotellet, Sundsvall
Centralhotellet, Söderhamn
Centralhotellet, Örebro